Niesamowite historie – amerykański serial telewizyjny produkowany w latach 1985-1987
 Niesamowite historie – polski serial paradokumentalny produkowany w latach 2008-2009